|}
Die Bahnstrecke Mailand–Saronno ist eine Bahnstrecke in der Lombardei, welche vom Eisenbahnunternehmen Ferrovienord betrieben wird. Sie wurde 1879 eröffnet und war ursprünglich als zweiter Gotthardbahn-Zubringer geplant, da die bestehende Bahnstrecke Chiasso–Mailand wegen höherer Steigungen im Bereich Como für den Güterverkehr problematisch war.

Die Strecke wurde allerdings nie in Richtung Tessin verlängert, wahrscheinlich weil sie in Privatbesitz war. Als zweite Verbindung zur Gotthardbahn baute der Staat einige Jahre später die Bahnstrecke Luino–Novara.

Die Bahnstrecke Mailand–Saronno war deshalb vor allem für den Lokalverkehr wichtig. Der Ort Saronno entwickelte sich zum Verkehrsknoten, mit den Strecken Saronno–Malnate (1884) und Novara–Seregno (1887). Diese Strecken wurden von privaten Gesellschaften gebaut und später von den Ferrovie Nord Milano übernommen.

Die Strecke wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts doppelgleisig aufgebaut und 1929 elektrifiziert. 1991–1993 baute man die Strecke komplett viergleisig aus und man rekonstruierte alle Bahnhöfe mit moderneren Einrichtungen. Seit 2004 verkehren auf die Strecke die Linien S1 und S3 der S-Bahn Mailand.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei